Реймо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Дён-сюр-Орон. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18191.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 120 км юго-восточнее Орлеана, в 26 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Бертуар.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 205 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 116 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 87 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 87 активных работали 81 человек (46 мужчин и 35 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 29 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сен-Лу (XIII век), перестроена в 1860 году

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер